Elżbieta Tarnowska (1875–1955) – tłumaczka
 Irena Tarnowska (1900–1984) – pedagog, polska harcmistrzyni
 Krystyna Tarnowska (1918–1991) – tłumaczka książek z języka angielskiego
 Maria Tarnowska (1880–1965) – polska działaczka społeczna
 Urszula Tarnowska (przed 1755–1829) – pamiętnikarka, rysowniczka
 Waleria Tarnowska (1782–1849) – malarka-miniaturzystka, kolekcjonerka
 Zofia Tarnowska (1534–1570) – córka hetmana Jana Tarnowskiego